DNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dunhuang (Cina)